Орешенка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Орешенка — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Орешенка — посёлок в Красноярском районе Самарской области.